Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Surabaya du 7 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Nana Miyagi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Kerry-Anne Guse.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Bali
1996 en Indonésie
Tennis en octobre 1996